Кайта:
 Кайта — заказник в Мурманской области.
 Кайта — озеро в Карелии.
 Кайта — посёлок в Японии.